Patte steht für:

 Patte (Stoff), aufgesetzte Stoffteile bei Kleidungsstücken
 ein metallischer Unterschuh, siehe Trippe

Patté ist der Familienname folgender Personen:
 Gérard Patté, französischer Autorennfahrer 

Siehe auch:
 Padde
 Pate (Begriffsklärung)